Бовиль () может означать:

Люди 
 Бовиль, Арно (род. 1947) — французский математик.

Населённые пункты 
  — кантон во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Бовиль — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
  — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Бовиль () — коммуна в Швейцарии, кантон Берн